Can Badia (Cardedeu), casa a la vila de Cardedeu (Vallès Oriental) 
 Can Badia (Sant Ferriol), mas al municipi de Sant Ferriol (Garrotxa) 
 Can Badia (Santa Pau), masia al municipi de Santa Pau a la comarca de la Garrotxa 
 Torre de Can Badia, muntanya entre els municipis de Mieres i Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa